Dirāsāt Islāmiyya (deutsch ‚Islamische Studien‘) steht für: 

 Dirāsāt Islāmiyya (Publikationsreihe), Publikationsreihe aus dem Verlag Maktabat an-Nahḍa al-Miṣrīya
 Dirāsāt Islāmiyya (Sayyid Qutb), Publikation von Sayyid Qutb